Mentalista – iluzjonista
 Mentalista – serial telewizyjny